Monuniosz (ur. i. e. 290–270 k.) az ókori Illír Királyság uralkodója
Monuniosz (ur. i. e. 176–167 k.) az ókori Dardán Királyság uralkodója